Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 33001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 6 lutego 1997 do 28 lipca 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

33001-33100

33101-33200

33201-33300

33301-33400

33401-33500

33501-33600

33601-33700

33701-33800

33801-33900

33901-34000

Przypisy 

Lista planetoid 033001-034000